Sant’Anastasio steht für:
 Sant’Anastasio, Ortsteil von Cessalto, Venetien, Italien
 Sant’Anastasio (Piazza al Serchio), Ortsteil von Piazza al Serchio, Toskana, Italien
 Sant’Anastasio, Ortsteil von Spoleto, Umbrien, Italien
 Sant’Anastasio, Ortsteil von Volterra, Toskana, Italien